Dippersdorf ist der Name von:

 Dippersdorf (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil in der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Dippersdorf (Gemeinde Ziersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Ziersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich

Siehe auch:
 Diepersdorf
 Dietersdorf